Indus-1, Indus-2 — источники синхротронного излучения в лаборатории RRCAT (Raja Ramanna Centre for Advanced Technology), Индаур, Индия.

Ускорительный комплекс состоит из инжекционной части и двух синхротронов, Indus-1 (энергия электронного пучка 450 МэВ) и Indus-2 (2.5 ГэВ). Инжектором служит микротрон на энергию 20 МэВ с частотой повторения 1-2 Гц, и последующий бустерный синхротрон, ускоряющий пучок до 700 МэВ.

Indus-1 
Накопитель Indus-1 был запущен в 1999 году. Кольцо периметром 18.96 м н энергию 450 МэВ состоит из 4 суперпериодов, критическая длина волны излучения из 15 кГс поворотных магнитов составляет 61 Å, кроме того имеется вывод излучения из вигглера с полем 3 Т. Проектный ток пучка 100 мА.

Indus-2 
Синхротрон Indus-2 начал работу в 2006 году. Магнитная структура кольца состоит из 8 ячеек DBA (Double Bend Achromat), каждая из которых включает 2 дипольных магнита, 9 квадрупольных линз и 6 секступольных линз для коррекции хроматизма. Критическая длина волны излучения из дипольных магнитов 1.986 Å. В прямолинейных бездисперсионных промежутках также установлены излучательные вигглеры и шифтеры.

Примечания 

Специализированные источники синхротронного излучения
Наука в Индии